Орландина:

 Орландина — персонаж романа «Рукопись, найденная в Сарагосе»
 «Орландина» — песня Алексея Хвостенко и Анри Волохонского на музыку Жана Ферра
 «Орландина» — клуб в Санкт-Петербурге